Лава (в военном деле) — боевой порядок и способ тактических действий, применявшийся в иррегулярных вооруженных формированиях, а с введением Строевого кавалерийского устава 1912 года — во всей кавалерии армии Российской Империи. Термин "лава", описывающий данный вид тактических действий, заимствован из славянских языков в период попыток  "славянизации" армии Российской Империи и отказа от иностранных терминов и тактики

Характеристики 
Состав лавы эскадрона:
 Передовая часть — действовала в различных строях (главным образом одношереножных)
 Поддержка.

Применение 
 Ведение разведки местности и сил противника
 Расстройство сомкнутых боевых порядков противника перед атакой конной массы
 Прикрытие манёвра своих войск
 Преследование противника
 Выполнение иных задач, направленных на военный и гражданский состав противника с целью деморализации, подавления и запугивания.

См. также 
 Сражение
 Битва

Примечания 

Военная наука
Виды боевого построения